Beatriz de Iorque (1988) — neta da rainha Isabel II do Reino Unido e a sétima na linha de sucessão ao trono britânico
 Beatriz de Inglaterra (1242-1275) — filha de Henrique III de Inglaterra e Leonor da Provença 
 Beatriz do Reino Unido (1857-1944) — filha mais nova da rainha Vitória e do príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gota

 Beatriz de Saxe-Coburgo-Gota (1884-1966) — filha mais nova de Alfredo, Duque de Saxe-Coburgo-Gota
 Beatriz dos Países Baixos (1938) — filha da rainha Juliana dos Países Baixos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história